Rabing ist der Name folgender Orte:

 Rabing (Simbach am Inn), Ortsteil von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rabing (Gemeinde Mölbling), Ortschaft von Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Meyer-Rabingen